Marco Claudio Marcello fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Marco Claudio Marcello, console nel 331 a.C.
Marco Claudio Marcello, console nel 287 a.C.
Marco Claudio Marcello, più volte console, conquistatore di Siracusa
Marco Claudio Marcello, console nel 196 a.C.
Marco Claudio Marcello, console nel 183 a.C.
Marco Claudio Marcello, console nel 166 a.C., 155 a.C. e 152 a.C.
Marco Claudio Marcello, console nel 51 a.C.
Marco Claudio Marcello, nipote di Augusto
Marco Claudio Marcello – padre di Marco Claudio Marcello Esernino
Marco Claudio Marcello Esernino

fr:Marcus Claudius Marcellus